Иловец — топоним в России:

 Иловец (Калужская область)
 Иловец (Новгородская область)
 Иловец — река в Тверской области
 Иловец — река во Львовской области Украины
 Иловец — озеро в Тверской области